Fitjar (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Fitjar (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente